Ectaetia är ett släkte av tvåvingar. Ectaetia ingår i familjen dyngmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dyngmyggor
Ectaetia